Tauchel steht für:

 Tauchel, Landkreis Sorau (Lausitz), früherer Name von Tuchola Żarska

Tauchel ist de Familienname von:

 Theodor Tauchel (1908–1997), deutscher Schriftsteller und Publizist